Села:
 Мокіївка — Полтавська область, Чорнухинський район
 Мокіївка — Сумська область, Роменський район